Ino eller INO kan syfta på:

 Ino (fästning) – en fästning byggd 1908–1916 vid Terijoki vid Finska viken 
 Ino (grekisk mytologi) –  i grekisk mytologi dotter till Kadmos i Thebe och gift med kung Athamas i Orchomenos
 173 Ino – en asteroid
 INO – en typ av störning i ögonens rörelser, se Internukleär oftalmoplegi

Personer
 Ino Anastasia (–593), en bysantinsk kejsarinna

Geografi

Estland 

 Vasalemma jõgi, å, Harju län, 

Robotskapade Estlandförgreningar